Cankar ist der Familienname folgender Personen:

Gregor Cankar (* 1975), slowenischer Leichtathlet
Ivan Cankar (1876–1918), slowenischer Schriftsteller und Dichter
Izidor Cankar (1886–1958), slowenischer Schriftsteller, Historiker und Diplomat